Domènec Rovira ist der Name folgender Personen:

 Domènec Rovira der Ältere (1579–1678/1679), katalanischer Bildhauer
 Domènec Rovira der Jüngere (?–1689), katalanischer Bildhauer